Лос Монтоја има више значења:

 Лос Монтоја (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Монтоја (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику